Urraca de Portugal, Rainha de Leão (1150-1222) — filha de Afonso Henriques, rei de Portugal, e de Mafalda de Saboia, nascida em 1130, casada com Fernando II de Leão
 Urraca Afonso de Leão (1190 ou 1197-1244 ou 1258) — filha de Afonso IX, rei de Leão, nascida em 1190
 Urraca Afonso de Portugal (c. 1260-c. 1290) — infanta de Portugal e senhora de Riba-Vizela e de Briteiros, filha ilegítima do rei Afonso III de Portugal

Desambiguações de antropônimos